Weiß steht für:
 Weiß, eine Farbe 
 Weiß (Familienname), ein Familienname, siehe dort zu Namensträgern
 Weiß (Völkerbezeichnung), ein Unterscheidungsmerkmal in der Bezeichnung unterschiedlicher Volksgruppen oder Stämme, wie Weißrussen, Weißkroaten, Weiße Serben, Weiße Bulgaren, Weiße Hunnen, Weiße Hammel, u. a.
 Weiße Bewegung, Weiße Armee, eine militärisch-politische Strömung, die sich im Russischen Bürgerkrieg den Bolschewiki und der jungen Sowjetmacht entgegengestellt hat
 Weißsein, interdisziplinäres Studienfeld, das sich kritisch mit der Kategorie des  „weißen“ Menschen befasst

Orte:
 Köln-Weiß, Stadtteil von Köln, Nordrhein-Westfalen
 Weiß (Biessenhofen), Ortsteil der Gemeinde Biessenhofen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Weiß (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Weiß (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Flüsse:
 Weiß (Sieg), linker Zufluss der Sieg nahe Wilgersdorf,  Gemeinde Wilnsdorf, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Weiß (Rotach), rechter Zufluss der dort Rothach genannten Ritach (zur Bregenzer Ach) in Bremenried, Markt Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Weiß ist der Titel folgender Werke:

 Weiß (Album), Album der Böhsen Onkelz
 Drei Farben: Weiß, zweiter Teil einer Filmtrilogie von Krzysztof Kieślowski

Siehe auch:

 Weihs
 Weis
 Weiss
 Weisz
 Weisse
 Weiße